Pizarro může být:

příjmení osob
 Claudio Pizarro (* 1978) – peruánský fotbalista
 David  Pizarro (* 1979) – bývalý chilský fotbalista
 Francisco Pizarro (1475–1571) – španělský conquistador
 Gonzalo Pizarro (1502–1548) – španělský conquistador
 Hernando Pizarro – španělský conquistador
 Jaime Pizarro (* 1964) – bývalý chilský fotbalista

jiné
 ASCOD Pizarro – španělské obrněné vozidlo